Абибаал («отец мой Баал»; , Abi-ba‘al) — мужское имя. Известные носители:
 Абибаал — царь Тира (начало X века до н. э.)
 Абибаал — царь Библа (середина X века до н. э.)

Примечания